El término ablativo se puede referir a:

 En lingüística, el caso ablativo.
 El ablativo absoluto, tipo de construcción subordinada latina.
 De forma general, todo lo relativo a la ablación.
 En astronáutica, los materiales ablativos, anticaloríficos empleados en la construcción de naves.

Referencias